de Engelse naam van de Russische hoofdstad Moskou
 Moscow (India), een dorp in India.
 Moscow (East Ayrshire), een gehucht in East Ayrshire, Schotland.
 Moscow (Idaho), een stad, city in de Amerikaanse staat Idaho.
 Moscow (Iowa), een stad, town in de Amerikaanse staat Iowa.
 Moscow (Kansas), een stad, town in de Amerikaanse staat Kansas.
 Moscow (Maine), een stad, town in de Amerikaanse staat Maine.
 Moscow (Ohio), een stad, town in de Amerikaanse staat Ohio.
 Moscow (Pennsylvania), een stad, city in de Amerikaanse staat Pennsylvania.
 Moscow (Tennessee), een stad, city in de Amerikaanse staat Tennessee.
 Moscow (Texas), een stad, town in de Amerikaanse staat Texas.
 Moscow (Vermont), een stad, town in de Amerikaanse staat Vermont.
 Moscow (West Virginia), een buurtschap in de Amerikaanse staat West Virginia.
 Moscow (Wisconsin), een stad, city in de Amerikaanse staat Wisconsin.
 Moscow Mills, een stad, town in de Amerikaanse staat Missouri.
 Moscow Township (Michigan), een stad, town in de Amerikaanse staat Michigan.
 Moscow Township (Minnesota), een stad, town in de Amerikaanse staat Minnesota.
 Moscow Stars, een Russische wielerploeg
 MoSCoW-methode

Zie ook 
Moscou (doorverwijspagina)
Moskou (doorverwijspagina)